Brandon Segal, född 12 juli 1983 i Richmond, British Columbia, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för det tyska ishockeylaget Nürnberg Ice Tigers i DEL. Han har tidigare representerat New York Rangers, Dallas Stars, Los Angeles Kings och Tampa Bay Lightning i NHL.

Statistik

Referenser

Födda 1983
Kanadensiska ishockeyspelare
Levande personer
Män
Spelare i Dallas Stars
Spelare i Los Angeles Kings
Spelare i New York Rangers
Spelare i Tampa Bay Lightning
Spelare i Washington Capitals
Spelare i Connecticut Whale
Spelare i Milwaukee Admirals (2001–)
Spelare i Portland Pirates
Spelare i Norfolk Admirals (2000–2015)
Spelare i Manchester Monarchs (2001–2015)
Spelare i Rockford Icehogs
Spelare i Calgary Hitmen
Idrottare från British Columbia
Personer från Richmond, British Columbia
Spelare valda i NHL Entry Draft 2002
Spelare valda av Nashville Predators i NHL Entry Draft